Scheuermann ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Scheuermann (* 1957), deutscher Jurist
 Audomar Scheuermann (1908–2000), deutscher Theologe und Kirchenrechtler
 Barbara Josepha Scheuermann (* 1975), deutsche Kunstexpertin und Autorin
 Carl Georg Scheuermann (1803–1859), dänischer Maler
 Elke Scheuermann (* 1963), deutsche Innenarchitektin, Bühnen- und Kostümbildnerin
Erich Scheuermann (1888–1957), deutscher Militärflieger und General-Ingenieur
 Eugen Scheuermann (1856–1919), evangelisch-lutherischer Geistlicher, deutsch-baltischer Märtyrer
 Flavius Scheuermann (1744–1828), deutscher Franziskanerpater, Organist und Komponist

 Gerhard Scheuermann (1924–2008), deutscher Offizier (Zeitzeuge „Festung Breslau“) und Autor (Breslau-Lexikon)
 Gerold Scheuermann (1929–2014), pfälzischer Heimatforscher
 Holger Werfel Scheuermann (1877–1960), dänischer Orthopäde
 Horst Scheuermann (1921–2010), deutscher Offizier der Bundeswehr 
 Ingo Scheuermann (* 1969), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Gastronomiekritiker
 Jakob Samuel Johann Scheuermann (1770–1844), Schweizer Kupferstecher  
 Julie Virginie Scheuermann (1878–1942), deutsche Lyrikerin, Autorin und Bildhauerin
 Karl Scheuermann (1869–1935), Stadtbaurat in Wiesbaden
 Karl Josef Scheuermann (1927–2014), von 1961 bis 1981 Bürgermeister/Oberbürgermeister der Stadt Wertheim
 Leif Scheuermann, deutscher Althistoriker
 Lilly Scheuermann (* 1945), österreichische Tänzerin
 Ludwig Scheuermann (1859–1911), deutscher Maler
 Mario Scheuermann (1948–2015), deutscher Weinkritiker
 Michael Scheuermann (* 1964), österreichischer Kriminalautor 
 Richard Scheuermann (1876–1913), deutscher Radsportler 
 Rudi Scheuermann (1929–2016), deutscher Bildhauer
 Selig Scheuermann († 1935), deutscher Chasan (Kantor)
 Silke Scheuermann (* 1973), deutsche Schriftstellerin
 Ulrich Scheuermann (1937–2021), deutscher Philologe
 Ulrike Scheuermann (* 1968), deutsche Psychologin und Autorin
 Wilhelm Scheuermann (1879–1945), deutscher Journalist
 Willi Scheuermann (1885–????), deutscher Ansichtskartenkünstler 
 Winfried Scheuermann (* 1938), deutscher Politiker 

Scheuermann ist Namensbestandteil von:
 der Scheuermann-Krankheit (auch Morbus Scheuermann) nach Holger Werfel Scheuermann
 einem polnischen Studio-Projekt für elektronische Musik
 der Buchhandlung Scheuermann in Duisburg
 dem Scheuermann Spur, einem Gebirgskamm in den Darwin Mountains, Antarktika

Siehe auch:
 Scheurmann